Okręty podwodne US Navy o nazwie USS "Narwhal":
 Pierwszy "Narwhal" (SS-17) został włączony do służby w 1909 i przemianowany na "D-1" w 1911.
 Drugi "Narwhal" (SC-1) był okrętem głównym typu Narwhal i jednym z okrętów grupy V
 Trzeci "Narwhal" (SSN-671) był unikatowym okrętem, był w służbie w czasie zimnej wojny.

Narwhal